QFE, signifiant « Quelle est la pression atmosphérique au sol ? » dans le code Q ;
 , en informatique, format des patches distribués par Microsoft et Intel, identifiés par un numéro, parfois regroupés en service pack ;
 , en informatique, carte réseau comportant quatre interfaces.